El término On the Run puede referirse a:

 "On the run", una frase del idioma inglés que se usa a menudo para describir a un fugitivo, una persona que huye de la custodia.
 "On the run" en idioma español se puede traducir o interpretar como "En la fuga", "En fuga", "A la fuga", "A la huida" o "Huyendo".

Literatura
 On the Run (novela), por Nina Bawden
 On the Run (serie de novelas), por Gordon Korman
 On the Run, una novela de la serie Sweet Valley High
 On the Run, una autobiografía de Philip Agee
 On the Run, el décimo libro de la serie Left Behind: The Kids
 On the Run: Fugitive Life in an American City, una obra de no ficción de la socióloga Alice Goffman

Cine y televisión
 On the Run (1958), una película británica protagonizada por William Hartnell
 On the Run (1982) un drama estadounidense con Ray Meagher
 On the Run (1988), una película de Hong Kong protagonizada por Yuen Biao
 On the Run (1999), una comedia policíaca estadounidense protagonizada por Michael Imperioli
 On the Run (2003), o Cavale, una película franco-belga de Lucas Belvaux
 On the Run (serie de televisión), un programa en Discovery Channel
 "On the Run", un episodio de Steven Universe
 "On the Run", un episodio de Animorphs 
 "On the Run", una episodio de The Bionic Woman

Música

Álbumes 
 On the Run (álbum de Jay Chou), 2007
 On the Run (álbum de Children 18:3), 2012
 On the Run, un álbum de 2009 de Jason Hartman
 On the Run, un álbum de 1986 de Jon Gibson
 On the Run, Live at the Velvet Lounge, un álbum de Fred Anderson
 On the Rvn, una obra extendida de 2018 de Young Thug

Giras 
 On the Run (2011-2012), gira del cantante Paul McCartney.
 On the Run Tour (2014), gira a dúo de Beyoncé y Jay-Z.

Canciones 
 «On the Run», canción del álbum The Dark Side of the Moon (1973), perteneciente a la banda Pink Floyd.
 "On the Run" (canción de Falco), 1982
 "On the Run" (canción de Kool G Rap & DJ Polo)
 "Part II (On the Run)", una canción de Jay-Z, con Beyoncé
 "On the Run", una canción de Blackfoot de Tomcattin'
 "On the Run", una canción de Tina Dico de Count to Ten
 "On the Run", una canción de Electric Light Orchestra de Discovery
 "On the Run", una canción de Natalie Imbruglia de Counting Down the Days
 "On the Run", una canción de Earth Band de Manfred Mann de Chance
 "On the Run", una canción de OMC de How Bizarre
 "On the Run", una canción de Sam Roberts de We Were Born in a Flame
 "On the Run", una canción de Royce da 5'9 de Street Hop
 "On the Run", una canción de Toto de Toto XX
 "On the Run", una canción del episodio del mismo nombre de Steven Universe

Videojuegos 
 On the Run (1983), videojuego de acción desarrollado y publicado por Alpha Software para Apple II
 On the Run (1985), videojuego de acción y lógica desarrollado y publicado por Design Design para Amstrad CPC y ZX Spectrum
 On the Run (2004), videojuego de carreras desarrollado y publicado por Miniclip para navegador web
 On the Run 2 (2010), videojuego de carreras desarrollado y publicado por Miniclip para navegador web
 On the Run Vegas (2011), videojuego de carreras desarrollado y publicado por Miniclip para navegador web
 On the Run: The Getaway (2013), videojuego de carreras desarrollado y publicado por Miniclip para navegador web
 On the Run (2015), videojuego de carreras desarrollado y publicado por Miniclip para Android, iOS, navegador web, Windows Phone y Windows 10 Mobile

Otros usos
 On the Run (tienda de conveniencia), una cadena internacional propiedad de ExxonMobil
 On the run (finanzas), el vencimiento más reciente emitido (y por lo tanto más líquido) de un contrato